

События 
 Первое упоминание о люксембургской деревне Шенген, возле которой 14 июня 1985 г. было подписано Шенгенское соглашение.
 Взятие мятежной Асторги войсками Альфонсо III Астурийского.
 Овьедо получает статус архиепископства от папы Иоанна VIII.
 Исламские набеги на Леон, Бьерсо и Галисию, которые шли около года.

Родились 
 Абу Бакр аль-Аджурри — исламский богослов, хадисовед и правовед.
 10 сентября — Евтихий II (патриарх Александрийский).
 Игорь Рюрикович — киевский князь.
 31 января — Тхэджо (правитель Корё).
 Фудзивара-но Канэсукэ — японский вака-поэт середины эпохи Хэйан аристократ из клана Фудзивара.
 Эдуард Старший — король Англии.
 Эльфтрита Уэссекская — дочь Альфреда Великого и жена графа Фландрии Бодуэна II.

Скончались 
 Абу Бакр аль-Аджурри — исламский богослов, хадисовед и правовед.
 Джайяварман III — правитель Кхмерской империи.
 Доннхад мак Аэдакайн — король Миде.
 23 октября — Игнатий (патриарх Константинопольский).
 Иоанн Скот Эриугена — ирландский философ, богослов, поэт и переводчик.
 Исмаил аль-Музани — правовед, муджтахид, ученик и последователь имама Мухаммада ибн Идриса аш-Шафии.
 5 или 6 октября — Карл II Лысый, внук Карла Великого, король Западно-Франкского королевства (Франции) с 840 и император Запада (с 875).
 Паскветен — граф Ванна.
 23 января — Узуард, монах-бенедиктинец аббатства Сен-Жермен-де-Пре.
 Хальфдан (король Дублина).
 8 апреля — Экхард (граф Шалона).

См. также